Алиса Михайловна Клейбанова (родилась 15 июля 1989 года в Москве, СССР) — российская профессиональная теннисистка; победительница семи турниров WTA (из них два — в одиночном разряде); полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (US Open-2009); финалистка Кубка Федерации (2013) в составе национальной сборной России; победительница трёх юниорских турниров Большого шлема в парном разряде; бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Родителей Алисы зовут Наталья Левина (биолог) и Михаил Клейбанов (бывший сотрудник МИСиС, а ныне руководитель химической компании).

Клейбанова-младшая начала играть в теннис с четырёх лет и первые девять лет тренировалась под руководством матери. Любимое покрытие — трава, лучшие элементы игры — подача и бэкхенд.

Спортивная карьера 

15 июля 2011 года Алиса объявила, что больна лимфомой Ходжкина и проходит курс лечения в Италии.

В 2012 году после успешного окончания лечения Алиса продолжила выступления в WTA-туре. Первый матч после длительного перерыва она сыграла на турнире серии премьер в Майами; на этом турнире Клейбановой удалось выйти во второй круг, однако дальнейшее продвижение Алисы по турнирной сетке остановила её соотечественница Мария Кириленко (6-7 3-6). Однако после неудачного выступления на турнире в Риме в мае 2012 года (Алиса не смогла пройти преквалификацию) теннисистка объявила, что временно прекращает спортивную карьеру.

В 2013 году Клейбанова предприняла новую попытку вернуться в тур; начав с небольших соревнований ITF летом, где удалось завоевать один титул, Алиса с августа участвовала уже в турнирах WTA. В Цинциннати и на US Open россиянке удалось выйти во второй раунд, а на Кубке Кремля — в четвертьфинал. В ноябре Клейбанова сыграла одну встречу в рамках Кубка Федерации, будучи призванной в российскую команду на финальный матч против команды Италии в Кальяри. Алиса потерпела двухсетовое поражение от Сары Эррани. С весны 2014 года теннисистку беспокоила травма плеча, вынудившая её досрочно, после Уимблдонского турнира, завершить сезон. Лучшим результатом стал выход в четвёртый раунд Indian Wells Masters. Клейбанова приняла участие в двух турнирах Большого шлема, но оба раза была остановлена уже в стартовых матчах. В паре Алиса выступала в основном с Еленой Янкович, лучшим результатом дуэта стал выход в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (21)

Победы (14) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (7)

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (5)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (15)

Победы (13)

Поражения (2)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 

По состоянию на 27 октября 2014 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в отборочном турнире.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 
 

Теннисисты России
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде среди девушек
Спортсмены Москвы
Чемпионы России по теннису